

Geografia 
 Camarena – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Enrique Camarena – poliziotto statunitense di origine messicana
 Jillian Camarena-Williams – pesista statunitense
 Stephie Camarena – attrice, cantante, ballerina e fashion blogger messicana